Ostatni uniwersalny wspólny przodek (last universal ancestor)
 Lua (język programowania)
 Lua (bogini)